Озерковский (Озёрковский) сельсовет — административно-территориальная единица и/или муниципальное образование:

 Беларусь
 Озёрковский сельсовет — Гродненская область, Мостовский район.

 Россия
 Озёрковский сельсовет — Курская область, Беловский район.
 Озерковский сельсовет — Новгородская область, Окуловский район.
 Озерковский сельсовет — Рязанская область, Сараевский район.
 Озерковский сельсовет — Тульская область, Новомосковский район.